Il singolare femminile del torneo di tennis Queensland Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)
 Pam Shriver (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Alycia Moulton (terzo turno)
 Elise Burgin (quarti di finale)
 Sara Gomer (terzo turno)

 Anne Minter (secondo turno)
 Dianne Balestrat (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Liz Smylie (secondo turno)
 Pascale Paradis-Mangon (secondo turno)
 Robin White (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queensland Open 1985